Унгурени има више значења:

 Унгурени (Брадулец), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Унгурени (Ваља Јашулуј), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Унгурени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Унгурени (Татарашти), насеље у округу Бакау у Румунији
 Унгурени (Унгурени), насеље у округу Бакау у Румунији
 Унгурени (Корбиј Мари), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Унгурени (Бутиману), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Унгурени (Корнешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Унгурени (Драгомирешти), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Унгурени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Унгурени (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Унгурени (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Унгурени (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Унгурени (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Унгурени (Филипештиј де Тарг), насеље у округу Прахова у Румунији
 Унгурени (Ваду Сапат), насеље у округу Прахова у Румунији
 Унгурени (Гергица), насеље у округу Прахова у Румунији
 Унгурени (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Унгурени (Бакау), општина у округу Бакау у Румунији
 Општина Унгурени (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији